Resultat från segling vid olympiska sommarspelen 1988, herrarnas finnjolle. De 33 seglarna genomförde sammanlagt 7 lopp i Pusan Yachting Center. Poängen delades ut efter placering (en poäng till ettan, två till tvåan... o.s.v.), den med minst poäng vann.

Medaljörer

Första omgången

Källor
 

Finnjolle